Келли Овертон (; род. 28 августа 1978) — американская актриса кино и телевидения.

Жизнь и карьера 
Келли Овертон родилась в Вайбрагаме, штат Массачусетс, и училась в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке, которую окончила в 1999 году. На национальном телевидении она дебютировала в 2000 году с ролью в дневной мыльной опере «Все мои дети» и с тех пор сыграла более сорока ролей на экране.

Овертон дебютировала на бродвейской сцене в 2002 году с постановке «Выпускник». В 2008 году она сняла независимый фильм «Коллектив», отмеченный несколькими наградами различных фестивалей. После она сыграла роль Кристи Монтейру в провальном фильме «Теккен».

На телевидении Овертон была более активна. Она известна благодаря своей роли в пятом сезоне сериала «Настоящая кровь», а после появилась в сериале «Красавица и чудовище». Помимо этого она появилась в таких сериалах как «Морская полиция: Спецотдел», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Мыслить как преступник», «Детектив Раш» и многих других.

Личная жизнь 
С апреля 2004 года Келли замужем за режиссёром, фотографом и продюсером , с которым она подала на развод в июле 2014 года. В 2011 году родила первую дочь — Эвер Морган. В июле 2017 года родила вторую дочь. В августе 2019 году родила сына.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Региональной средней школы Миннехауга
Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактрисы США